The Tridge bezeichnet:
 The Tridge (Midland), eine 1981 eröffnete und 165 Meter lange dreiteilige Fußgängerbrücke in Midland, Michigan
 The Tridge (Ypsilanti), eine dreiteilige Fußgängerbrücke in Ypsilanti, Michigan
 The Tridge (Magazin), ein US-amerikanisches politisches Nachrichtenmagazin in Midland, Michigan